Gumba – wieś na Litwie
 Gumba – miejscowość w Nepalu